Фіцдже́ральд ( або Fitzgerald) — англомовне патронімічне прізвище нормандського походження. Префікс Fitz- походить від латинського filius, що означає «син», Fitzgerald — «син Джеральда».

Відомі носії прізвища

Б 
 Баррі Фіцджеральд (, справжнє ім'я — Вільям Джозеф Шилдс, ; 1888—1961) — ірландський актор.

В 
 Вентворт Фіцджеральд (; 1634—1664) — XVII граф Кілдер, депутат парламенту Англії палати громад, депутат парламенту Ірландії палати лордів, ірландський аристократ.
 Вілла Фіцджеральд (;  1991) — американська акторка.
 Вільям Фіцджеральд:
 Вільям Вінсент Фіцджеральд (; 1867—1929) — австралійський ботанік.
 Вільям Фіцджеральд (; 1749—1804) — ІІ герцог Лейнстер
 Вільям Фіцджеральд (; 1563—1599) — ХІІІ граф Кілдер, ірландський аристократ, пер Ірландії, політичний і військовий діяч.

Г 
 Генрі Фіцджеральд (; 1562—1597) — ХІІ граф Кілдер

Ґ 
 Ґленн Фіцджеральд (; 1971) — американський актор кіно і телебачення.

Д 
 Джеймс Фіцджеральд:
 Джеймс Фіцджеральд (; 1722—1773) — ХХ граф Кілдер, І маркіз Кілдер, І герцог Лейнстер
 Джеймс Фіцджеральд (; ?-1529) — політичний та військовий діяч Ірландії, очільник антианглійського спротиву.
 Джеральд Фіцджеральд:
 Джеральд Фіцджеральд (; ?-1432) — V граф Кілдер, лорд-юстиціарій Ірландії.
 Джеральд Фіцджеральд (; 1456—1513)  — VIII граф Кілдер, Геройд Мор, Ан Ярла Мор, Геройд Ярла — некоронований король Ірландії.
 Джеральд Фіцджеральд (; 1487—1534)  — ІХ граф Кілдер, «Молодий Джеральд», Геройд Ог.
 Джеральд Фіцджеральд (; 1525—1585)  — ХІ граф Кілдер, ірландський аристократ
 Джеральд Фіцджеральд (; ?-1612) — XIV граф Кілдер, ірландський аристократ.
 Джеральдін Фіцджеральд (; 1913—2005) — американська актриса ірландського походження.
 Джон Фіцджеральд:
 Джон Фіцджеральд (; (1250—1316) — І граф Кілдер.
 Джон Фіцджеральд (; 1661—1707) — XVIII граф Кілдер, ірландський аристократ.
 Джон Фіцджеральд (;  1960) — колишній австралійський тенісист.
 Джордж Фітцдеральд:
 Джордж Фіцджеральд (; 1612—1660) — XVI граф Кілдер, ірландський аристократ, «Граф Фейрі».
 Джордж Френсіс Фіцджеральд (; 1851—1901) — ірландський фізик.

Е 
 Едвард Фіцджеральд:
 Едвард Фітцджеральд (; 1892—1976) — лорд, барон, граф, пер Ірландії.
 Едвард Артур Фіцджеральд (; 1871—1931) — американський альпініст та британський військовик.
 Едвард Фіцджеральд (; 1809—1883) — англійський поет.
 Елла Фіцджеральд (; 1917—1996) — американська джазова вокалістка.

З 
 Зельда Фіцджеральд (; 1900—1948) — американська письменниця, дружина та муза Френсіса Скотта Фіцджеральда.

К 
  (;  1983) — американська акторка.

Л 
 Летиція Фіцджеральд (; 1580—1658) — І баронеса Оффалі

М 
 Майкл Фіцджеральд (;  1988) — новозеландський футболіст, захисник.
 Марк Фіцджеральд (;  1951) — адмірал ВМС США, обіймав посади командувача угрупувань ВМС США в Європі та Африці.
 Моріс Фіцджеральд:
 Моріс Фіцджеральд (; 1194—1257) — ІІ лорд Оффалі, головний юстиціарій Ірландії
 Моріс Фіцджеральд (; 1238—1286) — ІІІ лорд Оффалі, головний юстиціарій Ірландії
 Моріс Фіцджеральд (; 1318—1390) — IV граф Кілдер, третій син ІІ графа Кілдер, лорд-юстиціарій Ірландії.

О 
 Огастес Фіцджеральд (; 1791—1884) — ІІІ герцог Лейнстер

П 
 Пенелопа Фіцджеральд (; 1916—2000) — англійська романістка, поетеса, есеїстка та біограф.
 Пітер Фіцджеральд (;  1960) — американський політик-республіканець.

Т 
  (;  1967) — британська акторка театру, кіно і телебачення.
 Том Фіцджеральд (;  1968) — колишній американський хокеїст.
 Томас Фіцджеральд:
 Томас Фіцджеральд (; (?-1328) — ІІ граф Кілдер, лорд-юстиціарій Ірландії.
 Томас Фіцджеральд (; (1421—1478) — VII граф Кілдер, лорд-канцлер Ірландії, лорд-юстиціарій Ірландії.
 Томас Фіцджеральд ( (1513—1537) — Х граф Кілдер, ірландський аристократ, «Шовковий Томас».
 Томас Фітцджеральд (; 1974—1997) — єдиний син Моріса Фітцджеральда — маркіза Кілдер (потім ІХ герцога Лейнстер)
 Томас Фіцджеральд (; ?-1298) — ІІ барон Десмонд, ірландський аристократ, феодал англо-нормансько-валлійського походження.

Ф 
 Френсіс Скотт Фіцджеральд (; 1896—1940) — американський письменник.

Ч 
 Чарльз Фіцджеральд (; 1819—1887) — IV герцог Лейнстер.
  (; 1902—1992) — британо-австралійський професор історії Східної Азії.

Примітки 

Патронімічні прізвища